Glasgow je lahko:
Glasgow, Škotska
Port Glasgow
Glasgow, Ontario
Glasgow, Delaware
Glasgow, Kentucky
Glasgow, Montana
Glasgow, Pensilvanija
Glasgow, Virginija
Glasgow, Zahodna Virginija
 HMS Glasgow - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice